Рок (округ, Міннесота)
 Рок (округ, Небраска)
 Рок (округ, Вісконсин)